Het Nederlands mannenvoetbalelftal kwam in het kalenderjaar 2014 uit in vriendschappelijke wedstrijden en de kwalificatie voor het EK 2016.

Statistieken 

Legenda

Nederland
Nederland